Барбарен () — французская фамилия. Известные носители:
  (1899—1969) — американский джазмен, барабанщик.
  (1902—1997) — американский джазмен, барабанщик. Младший брат Пола Барбарена.
  (род. 1956) — американский джазмен, тромбонист. Двоюродный внук Пола Барбарена.
 Барбарен, Роже де (1860—1925) — французский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Барбарен, Филипп Ксавье Кристиан Иньяс Мари (род. 1950) — французский кардинал.

См. также 
 Барбарин